Ву́лиця Катери́ни Білоку́р — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Катерини Білокур — вулиця у Володимирі.
 Вулиця Катерини Білокур — вулиця в Києві.
 Вулиця Катерини Білокур — вулиця в Краматорську.
 Вулиця Катерини Білокур — вулиця в Полтаві.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок